Казьмерчук Анатолій Петрович — тренер-викладач Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Казьмерчук Лаврентій Аврамович (1918 — після 1965) — 1-й секретар Житомирського міського комітету КПУ, секретар Житомирського обласного комітету КПУ, голова Рівненського міськвиконкому.

Див. також 
 Казьмирчук

Примітки